Kýros (en grec : Κύρος) est un nom propre grec. Kyros en est une graphie simplifiée dans les pays non hellénisants. Il peut faire référence à :

Prénom 
Kýros est un prénom masculin grec équivalent à . Il est notamment porté par :

Antiquité 
 Kýros I : Cyrus I (v. 610 – v. 580 av. J.-C.), roi de Perse ;
 Kýros II : Cyrus II (v. 600 av. J.-C. ou 576 av. J.-C. – 530 av. J.-C.), fondateur de l'Empire perse ;
 Kýros o neóteros : Cyrus le Jeune (424 av. J.-C. – 401 av. J.-C.), prince perse et général de la dynastie achéménide ;
 Kýros de Panopolítis : Cyrus de Panopolis (v. 400 – v. 470), érudit byzantin et fonctionnaire ;

Autre personnalité 
 Kýros Patriárchis : Cyrus de Constantinople (), patriarche de Constantinople ;
  (), collaborateur grec des nazis et de la Vermacht ;
  (1928-), athlète grec ;
 Kýros Vassáras (1966-), arbitre grec de football.

Patronyme 

  (1992-), joueur australien de hockey sur glace ;
  (1925-2012), homme politique américain d’origine grecque.

Hydronyme 
 Kýros (Cyrus), nom antique du Koura, fleuve du Caucase qui traverse la Turquie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan.

Culture 
 , groupe de musique rock  et pop anglais formé en 2012 ;
 Kyros, personnage de la saga Dressrosa du manga One Piece, gladiateur du colisée.
 Kyros, personnage de l’épisode 9, La Boîte de Pandore, de la série télévisée britannique inspirée par la mythologie grecque, prêteur sur gage.

Prénom grec
Patronyme grec